Ве́вис (устар. Евисъ, Евьевское; ) — пресноводное озеро у южной окраины одноимённого города в Вильнюсском уезде на юго-востоке центральной части Литвы.

Расположение 
Находится в низовьях бассейна реки Вилия, в пределах лимногляциальной холмистой равнины северо-западной оконечности  Балтийской гряды. Административно относится к  Электренского самоуправления.

Описание 
Длина — 2,75 км, максимальная ширина — 1,95 км. Площадь водной поверхности — 294,5 га. Средняя глубина — 12,9 м, наибольшей глубины (33 м) озеро достигает в северной части, второе (28,5 м) и третье (28 м) по глубине места́ находятся в центральной части. Южный берег пологий и местами болотистый, также на востоке у южного берега находится маленькое (1 га) озерце Блюдукас. Площадь водосборного бассейна — 26,2 км². В озеро Вевис впадает 5 водотоков. С восточной стороны из озера вытекает протока Пилимас, впадающая в располагающееся километром восточнее озеро , которое в свою очередь через реку  сообщается с Вилией.

Водится ряпушка.

Вплотную к северной части озера прилегает территория одноимённого города, занимая около 2 км побережья. Также около озера находятся следующие населённые пункты: , , , , .

Примечания

Литература 
 

Бассейн Вилии
Озёра Вильнюсского уезда
Электренское самоуправление